La famille de Barthès olim Barthès ou Barthez, originaire de Narbonne, en Languedoc, est une famille subsistante de la noblesse française. 

Cette famille compte entre autres personnalités des médecins mais aussi des magistrats.

Histoire 

Gustave Chaix d'Est-Ange écrit que cette famille occupait au  un rang distingué dans la haute bourgeoisie de Narbonne. 

Elle a compté trois branches mais selon Régis Valette seule la branche de Barthès de Montfort subsiste de nos jours.

Branche Barthès de Marmorières 
Guillaume Barthez de Marmorières (1707-1799), membre de la Société royale des sciences de Montpellier, habitait l'hôtel particulier de la Major, (quartier Saint Sébastien, 13 rue de la Major à Narbonne). Il fut anobli en 1781 par lettres patentes du roi Louis XVI en récompense de ses services et de ceux de ses 5 fils.

Deux de ceux-ci, Antoine de Barthès de Marmorières (1736-1811), maréchal général des logis du régiment des gardes suisses, demeurant à Narbonne, et Guillaume de Barthès (1755-1817), seigneur de Marmorières, en la sénéchaussée de Carcassonne, demeurant à Montpellier, prirent part en 1789 aux assemblées de la noblesse tenues à Carcassonne. 
Leur frère Paul-Joseph Barthès de Marmorières, né à Montpellier en 1734, mort en 1806, célèbre médecin, conseiller en la Cour des aides de Paris sous Louis XVI, fut chirurgien du roi avant la Révolution française, puis médecin consultant de Napoléon Ier et mourut à Paris en 1806.

Antoine-Ernest Barthez de Marmorières, né à Narbonne en 1811, petit neveu du précédent, a été médecin de Napoléon II, officier de la Légion d'honneur en 1863 et membre de l'Académie nationale de médecine en 1866.

Armes concédées avec les lettres patentes de 1781 à Guillaume Barthès de Marmorières :
 D'or à l'aigle de sable posée du côté gauche, sur un rocher de même bordant une mer de sinople mouvant de la pointe de l'écu, cette aigle ayant les ailes levées et fixant un soleil de gueules placé à l'angle du côté droit.

Branche Barthez de La Pérouse 
Une branche de la famille précédente, alliée à une sœur du célèbre navigateur Jean-François de La Pérouse, a été autorisée par décret de 1816 à joindre à son nom celui de La Pérouse.

Branche Barthez de Montfort 
Jacques Barthez, né à Narbonne en 1741, autre fils de Guillaume Barthez de Marmorières, ancien magistrat, fut créé baron d'Empire par lettres patentes du  avec majorat composé de sa terre de Montfort près de Narbonne. Majorat signifie que le titre de baron peut être transmis à un héritier masculin mais est indissociable de la propriété de la terre de Montfort. Le domaine de Montfort se composait alors d'un château, construit en 1809, et d'un vignoble de 350 hectares. Ce qu'il reste du domaine constitue aujourd'hui le château de Monfort-Lussan, toujours possédé par des descendants de Jacques Barthez.

Armes concédées sous le premier Empire à la branche de Montfort :
 D'or au faucon essorant, soutenu d'un roc de cinq coupeaux de sable et fixant un soleil rayonnant de gueules, placé au canton dextre, le tout soutenu d'une rivière de sinople.

Couronne : comte
Tenants : deux anges
Devise : Nil admirari (Que rien ne vous étonne)

Alliances 
Les principales alliances de la famille de Barthès sont : de Kinkelin, Botet de Lacaze, Drouilhet de Sigalas 1887, de Gentil-Baichis, etc.

Notes et références

Bibliographie 
 Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , 1904, tome 2, pages 408 à 409 Barthès (alias Barthez) de Marmorières, de la Pérouse, de Montfort
 Louis de La Roque, Catalogue des gentilshommes du Languedoc (généralité de Toulouse) : qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l'élection des députés aux États généraux de 1789, 1862, page 8 Catalogue des gentilshommes du Languedoc (généralité de Toulouse)
 Régis Valette, Catalogue de la noblesse française subsistante, 2002, page 37

Article connexe 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)

Famille noble française
Famille noble du Languedoc-Roussillon
Famille de Barthès
Blason à uniformiser